Филип Кинг
 Кинг, Филип (1934—2021) — британский скульптор.
 Кинг, Филлип Паркер (1791—1856) — британский адмирал, один из первых исследователей побережья Австралии.